Poljanci je lahko:

 v Sloveniji 
 Poljanci, prebivalci raznih krajev in pokrajin

 naselje na Hrvaškem:
 Poljanci, v občini Oprisavci

Sklici